Василий Дмитриевич Ермошкин (24 сентября 1928—2004) — бригадир горнорабочих шахты «Таежная», г. Гремячинск. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1928 году в д. Духонькино Торбеевского района Мордовской АССР.

Накануне Великой Отечественной войны Ермошкина-старшего, шахтера, перевели в Кизеловский бассейн Пермской области на новую шахту. По примеру отца, сыновья тоже выбрали профессию шахтера. С 1947 года В. Д. Ермошкин работал на шахте № 2 «Капитальная», потом на шахте № 76 треста «Гремячинскуголь». Возглавлял бригаду проходчиков. Его коллектив уверенно выходил победителем в соревновании. В обычных условиях бригада Ермошкина давала в месяц до 130 метров проходки, что значительно больше плана. Она участвовала в соревновании за так называемый уральский час, когда сменное задание выполняется на час раньше срока, а в оставшееся время на-гора идет сверхплановая продукция. Семилетний план бригада завершила за шесть лет.

Звание Героя Социалистического Труда присвоено в 1966 году.

В 1970-е годы Ермошкин руководил комплексной бригадой рабочих очистного забоя, 10 лет перед выходом на пенсию был диспетчером.

Активно участвовал в общественной жизни. Был делегатом XXII съезда КПСС, в 1974 году избирался депутатом Верховного Совета СССР.

Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Почетный гражданин г. Гремячинска.

Умер в 2004 году.

Ссылки 
 http://bioraf.ru/geroi-socialisticheskogo-truda.html?page=3
 http://grmlib.permculture.ru/замечательные-люди-1.aspx 

Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся 24 сентября
Умершие в 2004 году
Делегаты XXII съезда КПСС